Nazwa odnosi się do dwóch różnych karabinów produkcji austro-węgierskiej:
 Karabin Mannlicher M1895 – podstawowy karabin armii austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej
 Karabin Mannlicher M1895 (holenderski) – podstawowy karabin armii holenderskiej w latach 1895-1940